Eurydome (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Eurydome (maan), een maan van Jupiter